Карлово () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 61 230 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

 Баня
 Бегунци
 Богдан
 Васил-Левски
 Ведраре
 Войнягово
 Горни-Домлян
 Домлян
 Дыбене

 Иганово
 Калофер
 Каравелово
 Карлово
 Климент
 Клисура
 Куртово
 Кырнаре
 Марино-Поле

 Московец
 Мраченик
 Певците
 Пролом
 Розино
 Слатина
 Соколица
 Столетово
 Христо-Даново

Достопримечательности 
На территории общины находится гора Ботев — высочайшая вершина Балканских гор, её высота 2376 м.

Примечания 

Общины Пловдивской области